Park Narodowy Glacier (Kanada)
 Park Narodowy Glacier (USA)

Zobacz też